Thürmer ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Thürmer-Rohr (* 1936), feministische Sozialwissenschaftlerin
 Christine Thürmer (* 1967), deutsche Langstreckenwanderin, Bloggerin und Autorin

 Ferdinand Thürmer (1900–1981), deutscher Klavierbauer, Hörfunkintendant und Versicherungskaufmann
 Gertrud Thürmer (1900–1986), deutsche Politikerin (LDPD)
 Gyula Thürmer (* 1953), ungarischer Politiker
 Joseph Thürmer (1789–1833), deutscher Architekt
 Mechthild Thürmer (* 1958), deutsche Ordensfrau der Benediktinerinnen und Äbtissin
 Robert Thürmer (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Theodor Thürmer (1890–1962), deutscher Forstmann

Siehe auch:
 Türmer (Begriffsklärung)